Каникулы маленького Николя́:
 Каникулы маленького Николя — раздел из книги Рене Госинни и Жан-Жака Семпе «Маленький Николя», повествующая о каникулах маленького озорника Николя в Бен-ле-Мер.
 «Каникулы маленького Николя» — французская комедия Лорана Тирара 2014 года. Экранизация одноимённого раздела.